Lower Lake, une census-designated place en Californie aux États-Unis.
 , ou Chhota Talaab, un lac à Bhopal en Inde.